A Doria vagy doria szó a következőkre utalhat:

 Doria (étel)
 Doria, genovai család
 Giacomo Doria olasz természettudós, politikus
 Giovanni Andrea Doria 17. századi olasz hadvezér
 UC Sampdoria genovai labdarúgóklub.